Predator je engleska riječ (preuzeta od latinskog praedor, praedari - pljačkati) sa značenjima:
 Predacija, pojava pri kojoj organizam lovi druge organizme za prehranu
 Razbojnik, nasilnik, agresor, napadač.

 Predator (1987.), američki film iz 1987.
 Predator (roman), kriminalistički roman koji je napisala Patricia Cornwell
 MQ-1 Predator, američka bespilotna letjelica
 Nashville Predators, američka hokejaška momčad